Pilar (muziekclub) in België

Argentinië:
Pilar (Buenos Aires), een gemeente in de provincie Buenos Aires
Pilar (partido), een partido in de provincie Buenos Aires
Pilar (Santa Fe), een plaats in de provincie Santa Fe

Brazilië:
Pilar (Alagoas), een gemeente in de staat Alagoas
Pilar (Paraíba), een gemeente in de staat Paraíba

Filipijnen:
Pilar (Abra), een gemeente in de provincie Abra
Pilar (Bataan), een gemeente in de provincie Bataan
Pilar (Bohol), een gemeente in de provincie Bohol
Pilar (Capiz), een gemeente in de provincie Capiz
Pilar (Cebu), een gemeente in de provincie Cebu
Pilar (Sorsogon), een gemeente in de provincie Sorsogon
Pilar (Surigao del Norte), een gemeente in de provincie Surigao del Norte

Paraguay:
Pilar (Paraguay), een plaats in Paraguay